Heimkehr oder Die Heimkehr ist der Titel folgender Filme:
 Heimkehr (1907), ein Gemälde der Marianne von Werefkin
 Heimkehr (1911), deutscher Spielfilm der Deutschen Bioscop GmbH
 Heimkehr (1928), deutscher Spielfilm von Joe May
 Heimkehr (1941), NS-Propagandafilm von Gustav Ucicky
 Heimkehr (1968), deutscher Spielfilm von Klaus Wyborny
 Rosamunde Pilcher: Heimkehr, zweiteiliger britisch-deutsch-österreichischer Fernsehfilm von Giles Foster nach dem Roman von Rosamunde Pilcher, Originaltitel Coming Home
 Heimkehr (2003), deutscher Spielfilm von Damir Lukačević
 Die Heimkehr (2012), deutsch-österreichischer Fernsehfilm von Jo Baier

Heimkehr oder Die Heimkehr ist der Name folgender literarischer Werke:
 Heimkehr (1822), Gedicht von Wilhelm Müller
 Die Heimkehr (1826), Gedichtzyklus von Heinrich Heine, siehe Buch der Lieder (Heine)
 Heimkehr (um 1880), Gedicht von Emil Schimpke, vertont 1882 von Johannes Gelbke als Horch, die alten Eichen rauschen
 Die Heimkehr (1909), Erzählung von Hermann Hesse
 Heimkehr (Kafka) (1920), Erzählung von Franz Kafka
 Heimkehr (1931), Bühnenstück von Emil Sautter
 Heimkehr (1949), Gedicht von Hans Bender
 Die Heimkehr (Drama) (1964), Familiendrama von Harold Pinter, Originaltitel The Homecoming
 Heimkehr (Rosamunde Pilcher) (1995), Roman von Rosamunde Pilcher
 Rosamunde Pilcher: Heimkehr, Fernseh-Zweiteiler
 Die Heimkehr (Bernhard Schlink) (2006), Roman von Bernhard Schlink
 Heimkehr (Toni Morrison) (2012), Roman von Toni Morrison

Siehe auch:
 Heimkehrer, Kriegsgefangene des Zweiten Weltkrieges, die nach Deutschland und Österreich zurückkehren konnten